Trachtenberg est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Jacow Trachtenberg (1888-1953), ingénieur russo-allemand, inventeur de la méthode de calcul homonyme ;
 Marc-Georges Trachtenberg dit Jean-Marc Tennberg (1924-1971), acteur et poète français ;
 Dan Trachtenberg (1981-), réalisateur et scénariste américain ;
 Michelle Trachtenberg (1985-), actrice américaine.